Hawker Hurricane – brytyjski jednomiejscowy samolot myśliwski i myśliwsko-bombowy
 „Hurricane” – protest song Boba Dylana
 „Hurricane” – singel Baby Alice
 „Hurricane” – singel zespołu 30 Seconds to Mars
 Hurricane – serbski zespół muzyczny
 Hurricane – polska grupa muzyczna grająca metal
 Hurricane No. 1 – brytyjska grupa popowa
 Hurricane – amerykańska grupa metalowa
 Hurricane 96 – polska grupa muzyczna grająca rocka

Miejscowości w USA:
 Hurricane – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Washington
 Hurricane – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Putnam
Gminy w USA:
 Hurricane  (ang. Hurricane Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Cleveland
 Hurricane  (ang. Hurricane Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Franklin
 Hurricane  (ang. Hurricane Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Greene
 Hurricane  (ang. Hurricane Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Saline
 Hurricane  (ang. Hurricane Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Fayette
 Hurricane  (ang. Hurricane Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Carroll
 Hurricane  (ang. Hurricane Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Lincoln
 Hurricane  (ang. Hurricane Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Ashe